Антена може бити:

 Антена, електронска компонента која шаље или прима радио таласе
 Антена (биологија), структура на глави бескичмењака
 Антена (часопис), часопис који је излазио на Солунском фронту